Пасо Гранде има више значења:

 Пасо Гранде, Естасион ел Чико (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Гранде (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Гранде (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику